Les  Jeux panaméricains, ont lieu du 10 au  à Toronto, au Canada.

Désignation de la ville hôte 
Toronto est désignée comme ville hôte des Jeux Panaméricains 2015 le . Deux autres villes étaient candidates à cette organisation : Lima au Pérou et Bogota en Colombie. Le vote des 51 membres du PASO donna 33 voix pour Toronto contre 11 pour Lima et 7 pour Bogota.

Organisation

Site des compétitions 

Vélodrome de Milton : cyclisme sur piste

Compétition

Nations participantes 

Les 41 nations de l'Organisation sportive panaméricaine prévoient de participer aux Jeux panaméricains de 2017. Ce nombre diffère d'une nation par rapport aux précédent Jeux de 2011, puisque la dissolution des Antilles néerlandaises a entraîné la dissolution de son comité olympique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (hôte)

Sports

Calendrier 
Les Jeux panaméricains de 2015 se déroulent du vendredi 10 au , certaines des épreuves (natation synchronisée et water-polo) débutant quelques jours avant la cérémonie d'ouverture.

Tableau des médailles

Dopage

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références

Notes

Références